NAV3 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 12-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 2 385 амінокислот, а молекулярна маса — 255 648.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у ядрі, мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 12

Некатегоризовані білки